

Presentación previa 
La pareja formada por el estadounidense Nicholas Monroe y el alemán Simon Stadler fueron los campeones defensores. Simon Stadler decidió no participar en esta edición, pero Nicholas Monroe participó junto al sueco Johan Brunström y cayó derrotado en los cuartos de final ante Flavio Cipolla y Máximo González.

El dúo formado por el moldavo Radu Albot y el español Enrique López-Pérez ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el croata Franko Škugor y el rumano Adrian Ungur por 6-4, 6-1.

Cabezas de serie 
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (Cuartos de final)
  Jesse Huta Galung /  Michael Venus (Semifinales)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (Primera ronda)
  Frank Moser /  Alexander Satschko (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Marino 2014